Novi čas je lahko:

 Novi čas (časopis), slovenski list, izhajal 1909-1915 v Gorici
 Novi čas, mesečnik Slovencev v ZDA, izhajal 1915-1928
 Novi čas, glasilo krščanskosocialnega delavstva, izhajal 1921-1922
 Novi čas, politični list mladih prekmurskih krščanskih socialistov, izhajal 1932-1933
 Novi čas, vestnik Osvobodilne fronte, izhajal 1944-1945